Kolovec (Slovenië), een plaats in de Sloveense regio Osrednjeslovenska 
 Koloveč, een gemeente in de Tsjechische regio Pilsen